Protar bezeichnet:

 ein Kameraobjektiv:  Protar (Objektiv)
 einen italienischen Hersteller von Motorradmodellen: Protar (Unternehmen)